Люцко — белорусская и украинская фамилия. Известные носители:

 Люцко, Александр Михайлович (1941—1997) — основатель и первый ректор Международного института по радиоэкологии имени А. Д. Сахарова.
 Люцко, Игорь Сергеевич (род. 1962) — белорусский шахматист, гроссмейстер (2004).